MacKaye beziehungsweise Mackaye ist der Nachname von:

 Abdelwahid Aboud Mackaye (* 1953), tschadischer Rebellenführer
 Alec MacKaye (* 1966), US-amerikanischer Musiker
 Benton MacKaye (1879–1975), US-amerikanischer Umweltschützer
 Ian MacKaye (* 1962), US-amerikanischer Musiker und Labelgründer
 James Medbury MacKaye (1872–1935), US-amerikanischer Ingenieur und Philosoph
 Jessie Belle Hardy Stubbs MacKaye (1876–1921), US-amerikanische Frauenrechtlerin und Pazifistin
 Percy MacKaye (1875–1956), US-amerikanischer Dramatiker und Dichter
 Steele MacKaye (1842–1894), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Mackay
 Clan MacKay
 McKay
 Mackey